Mistrzostwa Chorwacji Seniorów w Lekkoatletyce 2010 – zawody sportowe, które odbyły się w Rijece 10 i 11 lipca 2010 roku. Mistrzostwa Chorwacji miały charakter otwarty, w związku z czym rywalizowali w nich, oprócz Chorwatów, również Austriacy, Bośniacy, Brazylijczycy, Serbowie, Słoweńcy i Włosi, jednak zgodnie z regulaminem nie byli oni klasyfikowani, ani nie otrzymywali medali.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 000 m 
Bieg na 10 000 m przeprowadzono 17 kwietnia 2010 roku w Zagrzebiu.

Wieloboje 
Zawody w wielobojach rozegrano 22 i 23 maja 2010 roku w miejscowości Čakovec.

Chód sportowy 
Zawody w chodzie sportowym mężczyzn na 20 km i kobiet na 10 km rozegrano 24 kwietnia w Zagrzebiu. W tym samym mieście tydzień wcześniej przeprowadzono zawody w chodzie na 5000 m kobiet i mężczyzn.

Mężczyźni

Kobiety

Półmaraton 
Zawody w półmaratonie rozegrano 11 kwietnia 2010 roku w miejscowości Sinj.

Maraton 
Mistrzostwa Chorwacji w maratonie rozegrano 5 czerwca 2010 roku w miejscowości Plitvice w ramach 25. Maratonu Plitvičkiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 w Chorwacji
2010 w lekkoatletyce
2010
Zawody sportowe w Rijece